Dzierżązna 
 Dzierżązna (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Dzierżązna (Łódź), een plaats in het Poolse district Zgierski, woiwodschap Łódź
Dzierzążna
 Dzierzążna, een plaats in het Poolse district Sulęciński